Блекінге — лен, адміністративно-територіальна одиниця в південній Швеції.
Блекінге — ландскап, історична область у південній Швеції.